Кубок Сантьяго Бернабеу () — ежегодный товарищеский турнир по футболу, проводимый с 1979 года. Кубок проводится в честь многолетнего президента испанского клуба «Реал» (Мадрид) Сантьяго Бернабеу. Этот турнир проводится ежегодно в начале сезона, в конце августа или начале сентября.

С 1979 до 1984 и в 1986 в турнире принимало участие 4 команды, проводились полуфиналы, финал и матч за третье место. В 1985 и с 1987 участие принимал только «Реал» и приглашённый на турнир клуб.

В 2002 году турнир снова принимал четыре клуба, это было сделано по случаю столетнего юбилея мадридского «Реала», который был основан 6 марта 1902 года.

Финалы 
В случае ничьи, победитель выявлялся в серии пенальти.

Число побед

Ссылки 
 Статистика турнира

Товарищеские турниры по футболу
ФК «Реал Мадрид»